Бети Грејбл () је била америчка глумица, плесачица и певачица, рођена 18. децембра 1916. године у Сент Луису, а преминула 2. јула 1973. године у Санта Моники (Калифорнија).

Филмографија 

 (1929) -{Happy Days}-
 (1930) -{Let's Go Places}-
 (1930) -{New Movietone Follies of 1930}-
 (1930) -{Whoopee!}-
 (1931) -{Kiki}-
 (1931) -{Palmy Days}-
 (1932) -{The Greeks Had a Word for Them}-
 (1932) -{Probation}-
 (1932) -{The Age of Consent}-
 (1932) -{Hold 'Em Jail}-
 (1932) -{The Kid from Spain}-
 (1933) -{Cavalcade}-
 (1933) -{Child of Manhattan}-
 (1933) -{Melody Cruise}-
 (1933) -{What Price Innocence?}-
 (1933) -{The Sweetheart of Sigma Chi}-
 (1934) -{The Gay Divorcee}-
 (1934) -{Student Tour}-
 (1934) -{By Your Leave}-
 (1935) -{The Nitwits}-
 (1935) -{Old Man Rhythm}-
 (1936) -{Collegiate}-
 (1936) -{Follow the Fleet}-
 (1936) -{Don't Turn 'em Loose}-
 (1936) -{Pigskin Parade}-
 (1937) -{This Way Please}-
 (1937) -{Thrill of a Lifetime}-
 (1938) -{College Swing}-
 (1938) -{Give Me a Sailor}-
 (1938) -{Campus Confessions}-
 (1939) -{Man About Town}-
 (1939) -{Million Dollar Legs}-
 (1939) -{The Day the Bookies Wept}-
 (1940) -{Down Argentine Way}-
 (1940) -{Tin Pan Alley}-
 (1941) -{Moon Over Miami}-
 (1941) -{A Yank in the RAF}-
 (1941) -{I Wake Up Screaming}-
 (1942) -{Song of the Islands}-
 (1942) -{Footlight Serenade}-
 (1942) -{Springtime in the Rockies}-
 (1943) -{Coney Island}-
 (1943) -{Sweet Rosie O'Grady}-
 (1944) -{Four Jills in a Jeep}-
 (1944) -{Pin Up Girl}-
 (1945) -{Diamond Horseshoe}-
 (1945) -{The Dolly Sisters}-
 (1946) -{Do You Love Me}-
 (1947) -{The Shocking Miss Pilgrim}-
 (1947) -{Mother Wore Tights}-
 (1948) -{That Lady in Ermine}-
 (1948) -{When My Baby Smiles at Me}-
 (1949) -{The Beautiful Blonde from Bashful Bend}-
 (1950) -{Wabash Avenue}-
 (1950) -{My Blue Heaven}-
 (1951) -{Call Me Mister}-
 (1951) -{Meet Me After the Show}-
 (1953) -{The Farmer Takes a Wife}-
 (1953) -{How to Marry a Millionaire}-
 (1955) -{Three for the Show}-
 (1955) -{How to Be Very, Very Popular}-

Референце

Спољашње везе 

 
 BettyGrable.net
 Betty Grable Photo Tribute
 Betty Grable Picturae
 St. Louis Walk of Fame

Рођени 1916.
Умрли 1973.
Америчке глумице
Америчке певачице